В 2011 году победительницей французского турнира Большого шлема в парном разряде среди девушек стала интернациональная пара Ирина Хромачёва / Марина Заневская.

Общая информация 
Впервые в истории соревнования победительницей турнира в этом разряде стала пара, составленная из теннисисток из бывшего СССР. Украинки ранее не побеждали здесь, а у россиянок есть титул 2006 года, завоёванный Анастасией Павлюченковой.

Сразу две россиянки играли последний раз в финале турнира-2004, когда Ярослава Шведова и Ирина Коткина уступили решающий матч.

Посев 

  Наталья Костич /  Данка Ковинич (Второй раунд)
  Ирина Хромачёва /  Марина Заневская (Титул)
  Унс Джабир /  Алисон ван Эйтванк (Четвертьфинал)
  Мию Като /  Михо Ковасэ ''(Первый раунд)

<ol start="5">
 Доменика Гонсалес /  Монсеррат Гонсалес ''(Первый раунд)
 Инди де Вроме /  Анна Познихиренко ''(Второй раунд)
 Йована Якшич /  Юлиана Лисарасо ''(Второй раунд)
 Яна Чепелова /  Шанталь Шкамлова ''(Четвертьфинал)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Юниоры
Франция